

Patronyme 

 Pierre de Vallombreuse, photographe français
 le duc de Vallombreuse, personnage du Capitaine Fracasse

Voir aussi  
 Abbaye de Vallombreuse, nom francisé de l'Abbaye de Vallombrosa
 

Homonymie de patronyme